Orchard Lake est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

( Orchard Lake), lac du Michigan
 ( Orchard Lake), lac du Minnesota
, ville du Michigan

Voir aussi

Homonymie de toponyme